St.-Yves se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Saint-Yves
 Alfred Marie Augustine Saint-Yves